Die Optasia Championships 2022 fanden vom 6. bis 11. März 2022 in London im Vereinigten Königreich statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2021/22 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Gold.

Sieger wurde der topgesetzte Ali Farag, der im Finale den an Position drei gesetzten Diego Elías mit 4:11, 11:8, 11:8 und 13:11 besiegte und damit seinen 26. Titel auf der World Tour gewann.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 24 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielt Joe Lee einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 109.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

2022
PSA World Tour 2021/22
Squashturnier in London